Пистис София ()

 «Пистис София» (II век) — гностический христианский текст.
 «Пистис София» (1896) — книга исследователя истоков христианства британца Дж. Р. С. Мида (1863—1933).

См. также 
 Пистис (; лат. ) — русское имя Вера:
 Вера, Надежда, Любовь и их мать София;
 Вера, надежда, любовь
 София (философия)